Freaky Friday ist der Originaltitel eines Romans:
 Verrückter Freitag (1972), Kinderbuch von Mary Rodgers

sowie von dessen Verfilmungen:
 Ein ganz verrückter Freitag (1976), u. a. mit Jodie Foster
 Annabelles größter Wunsch (1995)
 Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag (2003), u. a. mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan
 Freaky Friday – Voll vertauscht

Weitere Bedeutung:
 Freaky Friday (PPV) ist eine Imagionation-Großveranstaltung.